Vianense é uma rede de supermercados no estado do Rio de Janeiro. Suas cores são o verde, amarelo e  vermelho.

O Supermercado Vianense iniciou suas atividades em 1982 com uma loja em Nova Iguaçu. Em 2013, já eram 18 lojas.

Em 2014 foi classificado como 48º colocado na lista das 50 maiores redes varejistas do Brasil, quando contava com 18 lojas e 2061 empregados.

Lojas

Rio de Janeiro 
 Cascadura
 Barra da Tijuca
 Bonsucesso
 Pavuna (Loja e central de distribuição)
 Brás de Pina
 Freguesia (Jacarepaguá)

Nova Iguaçu 
 São Benedito
 Austin
 Ponto Chic
 Santa Rita
 Jardim Tropical
 Centro (2 lojas e central de distribuição)
 Miguel Couto
 Jardim Guandu

Duque de Caxias
 Imbariê
 Gramacho

Belford Roxo
 Piam
 Andrade Araújo

Nilópolis
 Centro

Queimados
 Distrito Industrial (Frigorífico)

Ligações externas 

 

Supermercados do Rio de Janeiro
Empresas fundadas em 1982
Empresas de Nova Iguaçu